Полноводный  — топоним (основной тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Полноводный — ручей, левый приток р. Кылькаквытваам, координаты 66°29' с.ш. 178°53' з. д., код ГКГН 788675.
 Полноводный — ручей, правый приток р. Кымъынейвеем, координаты 66°41' с. ш. 177°30' з. д., код ГКГН 765872.
 Полноводный — ручей, левый приток р. Волчья, координаты 64°51' с. ш. 177°40' в. д., код ГКГН 783576.
 Полноводный — ручей, правый приток р. Березовая, координаты 63°41' с. ш. 173°47' в. д., код ГКГН 557591.
 Полноводный — ручей, правый приток р. Ветка, координаты 66°02' с. ш. 166°35' в. д., код ГКГН 767912.

См. также 
 Полноводная
 Полноводное